Kübus ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Kübus (1901–1973), Regisseur, seit den 60er Jahren bis zu seinem Tod 1973 Intendant des Hebbel-Theaters Berlin
 Hela Gerber-Kübus († 1982), Schauspielerin, 1973–1978 Intendantin des Hebbel-Theaters Berlin, Ehefrau von Rolf Kübus